Затуловская — женская форма фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Затуловская, Ирина Владимировна (род. 1954) — российская художница.
 Затуловская, Татьяна Яковлевна (1935—2017) — советская и израильская шахматистка, инженер-геолог.